

Бернсвілл — місто, штат Міннесота
 Бернсвілл — місто, штат Міссісіпі
 Бернсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Бернсвілл — місто, штат Західна Вірджинія